Detta är en lista över sjöar i Robertsfors kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Robertsfors kommun.

Lista

Robertsfors kommun
 Lista